Tramway de Francfort  peut faire référence à deux réseaux de tramway différents. À savoir :
 Tramway de Francfort-sur-l'Oder (ville de Francfort-sur-l'Oder)
 Tramway de Francfort-sur-le-Main (ville de Francfort-sur-le-Main)